A 409-es jelzésű autóbusz Aszód, vasútállomás bejárati út és Hatvan, autóbusz pályaudvar között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Megállóhelyei

!colspan=2|
! Megállóhely
!
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0
!rowspan=25|
| végállomás||32
|align=left|
|-
|1|| Aszód, művelődési ház||31
|align=left|
|-
|2|| Aszód, Kossuth Lajos utca 2.||30
|align=left|
|-
|3|| Aszód, Pesti út||29
|align=left|
|-
|4|| Bagi elágazás||28
|align=left|
|-
|5|| Bag, Dózsa György út 8.||27
|align=left|
|-
|6|| Bag, Malom vendéglő||26
|align=left|
|-
|7|| Bag, kultúrház||25
|align=left|
|-
|8|| Bag, községháza||24
|align=left|
|-
|9|| Bag, 3-as km-kő||23
|align=left|
|-
|10|| Hévízgyörk, gyógyszertár||22
|align=left|
|-
|11|| Hévízgyörk, községháza||21
|align=left|
|-
|12|| Hévízgyörk, posta||20
|align=left|
|-
|13|| Hévízgyörk, Hajnal utca||19
|align=left|
|-
|14|| Galgahévíz, 7-es km-kő||18
|align=left|
|-
|15|| Galgahévíz, kegyeleti park||17
|align=left|
|-
|16|| Galgahévíz, községháza||16
|align=left|
|-
|17|| Galgahévíz, Ady Endre utca||15
|align=left|
|-
|18|| Galgahévíz, Fő út 289.||14
|align=left|
|-
|19|| Tura, Galgahévízi utca 2.||13
|align=left|
|-
|20|| Tura, József Attila utca||12
|align=left|
|-
|21|| Tura, Magdolna utca||11
|align=left|
|-
|22|| Tura, Tabán út||10
|align=left|
|-
|23|| Tura, Sport utca||9
|align=left|
|-
|24|| Tura, Arany János utca||8
|align=left|
|-
|0||25|| Tura, Zsámboki utca autóbusz-fordulóvégállomás||7
|align=left|
|-
|1||26|| Tura, Arany János utca||6
|align=left|
|-
|2||27|| Tura, Gábor Áron utca||5
|align=left|
|-
|3||28|| Tura, hatvani útelágazás||4
|align=left|
|-
|4||29|| Tura, Galábos utca||3
|align=left|
|-
|5||30|| Hatvan, Rákóczi út||2
|align=left|
|-
|6||31|| Hatvan, Zöldfa vendéglő||1
|align=left|
|-
|7||32|| Hatvan, autóbusz-pályaudvarvégállomás||0
|align=left|
|}
A *-gal jelölt megállókat csak napi 1-2 járat érinti.

Források
 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Aszód autóbuszvonalai
Hatvan autóbuszvonalai
Bag